Полотебнов — русская фамилия; имеет женскую форму Полотебнова.
 Полотебнов, Алексей Герасимович (1838—1907) — врач, один из основоположников отечественной дерматологии.
 Полотебнов, Андрей Григорьевич (1843—1905) — протоиерей, духовный писатель и редактор-издатель.